Arco-Valley ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Graf von Arco auf Valley (1897–1945), deutscher Adliger; ermordete am 21. Februar 1919 den bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner
 Emmerich von Arco-Valley (1852–1909), deutscher Diplomat
 Ludwig Aloys von Arco auf Valley (1845–1891), deutscher Diplomat und Botschafter
 Maximilian von Arco-Valley (1806–1875), bayerischer Gutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Arco (Adelsgeschlecht)
 Altes Schloss (Valley)